

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Dominik Hašek (1965 -), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Ivan Hašek (1963 -), joueur, puis entraîneur tchèque de football ; 
 Jaroslav Hašek (1883 - 1923), romancier, humoriste et journaliste tchèque.

Astronomie 
 (2734) Hašek, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme tchèque